Slovo Römerstadt může znamenat:

 Sídliště Römerstadt – sídliště ve Frankfurtu nad Mohanem
 německý název města Rýmařov v okrese Bruntál